Языки манде — языковое семейство
 Дагер, Луи Жак Манде — французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии.